Il doppio  del Family Circle Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
In finale Bethanie Mattek-Sands e Nadia Petrova hanno vinto contro Līga Dekmeijere e Patty Schnyder,6–7(5), 6–2, [11–9].

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Lisa Raymond (semifinali)
  Chuang Chia-jung /  Elena Vesnina (quarti)

 Peng Shuai /  Yan Zi (semifinali) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2009